Brixton este o zonă și un district din sudul Londrei.

Alte denumiri din zonă 

 Brixton (HM Prison), închisoare din zonă și
 Brixton Academy, o sală mare de spectacole.

Locuri 

 Brixton, Devon, Anglia;
 Brixton, Gauteng, Africa de Sud;
 Brighstone, sat de pe Isle of Wight, cunoscut anterior ca "Brixton" și
 Brixton (hundred), veche subdiviziune administrativă a comitatului Surrey, England

Companii 

 Brixton plc, grup de zone imobiliare dedicate industriei și comerțului și
 Brixton llc, companie de îmbrăcăminte și încălțăminte.

Dezambiguizare
Nume proprii